Хаф-Вей-Три (, ) — передмістя Кінгстону, адміністративний центр округу Сент-Ендрю, Ямайка.

Примітки 

Міста Ямайки